Bårse (plaats), plaats in Denemarken
 Bårse (parochie), parochie in Denemarken